Agència de Protecció de la Salut, organisme de la Generalitat de Catalunya dedicat a activitats de salut pública.
 Advanced Photo System, format de pel·lícula fotogràfica.
 APS o Sensor CMOS, sensor digital d'imatges
 APS-C, format del sistema APS de fotografia
 Advanced Photo System, format de pel·lícula fotogràfica.
 American Physical Society, societat americana de física
 APS o alimentació pel sòl